Cordier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Cordier (1827–1905), fransk skulptör
 
 Louis Cordier (1777–1861), fransk mineralog
 Nicolas Cordier (död 1667), fransk skulptör
 Nicolas Cordier (1567–1612), fransk skulptör

Franska efternamn